est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide ophtalmique, numéro CAS 
 2-oxopropanoate de 2-[4-(2-nitrooxyéthyl)pipérazin-1-yl]éthyle, numéro CAS 
 tabtoxine, numéro CAS 
 N-[1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-2-oxo-1,3-diazinan-4-yl]acétamide, numéro CAS